Šen-nung-ťia může znamenat:

 Šen-nung-ťia (lesní obvod) – územně-správní celek na úrovni okresu pojmenovaný podle stejnojmenného pohoří
 Šen-nung-ťia (pohoří) – východní a nejvyšší část pohoří Ta-pa-šan v čínské provincii Chu-pej
 Šen-nung-ťia (přírodní rezervace) – přírodní rezervace ve stejnojmenném pohoří, součást světového dědictví UNESCO